Dholpur (Hindi: , ) ist:

 ein ehemaliger Fürstenstaat, siehe Dholpur (Staat)
 eine Stadt in Indien, siehe Dholpur (Stadt)
 ein Distrikt in Indien, siehe Dholpur (Distrikt)